Ольховатская сельская (территориальная) общи́на () — территориальная община (укр. громада) в Купянском районе Харьковской области Украины, образованная в 2020 году.

Административный центр — село Ольховатка.

Население составляет 6 208 человек. Площадь — 384 км².

Включает в себя нп Купянского и ликвидированного 17 июля 2020 года Великобурлукского района ХО.

Населённые пункты 
В состав общины входят :
 один пгт — Приколотное;
 три посёлка:
 Николаевка, Курганное, Фёдоровка;
 26 сёл:
 Ольховатка, Анискино, Артельное, Березники, Водяное, Гогино, Грачевка, Долгенькое, Должанка, Зарубинка, Ивашкино, Комиссарово, Крейдянка, Купино, Лобановка, Меловое, Нефедовка, Озёрное, Потихоново, Рубленое, Слизнево, Устиновка, Чёрное, Чугуновка, Шевяковка, Широкое.

См. также 
 Ольховатский сельский совет (Харьковская область)

Примечания

Источники 
 Официальный сайт общины 
 

Общины Харьковской области